Addetto – persona assegnata ad uno staff diplomatico o amministrativo di un'agenzia diplomatica
 Addetto: un particolare aspetto del rapporto di lavoro
Addetto stampa: giornalista di un ufficio stampa
Addetto militare: ufficiale in servizio presso un'ambasciata all'estero
Addetto scientifico: componente scientifico di una missione diplomatica
Addetto di scalo: impiegato di un aeroporto
Addetto UEFA: Delegato UEFA